Geoorde wilgbladwesp
 Grauwe wilgbladwesp